

Persone

Hernández

Hernandez 
Gilbert "Beto" Hernandez – fumettista statunitense
Jaime Hernandez – fumettista statunitense
Jean-François Hernandez – calciatore francese
Patrick Hernandez – cantautore francese
Shawn Hernandez – wrestler statunitense

Cognome composto 
Pablo Hernández Domínguez – calciatore spagnolo
Manuel Hernández García – motociclista spagnolo

Altro
19079 Hernández – asteroide del sistema solare
Hernández – comune dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos (dipartimento di Nogoyá)
Hernandez – CDP degli Stati Uniti d'America, nel Nuovo Messico